MS Armia Krajowa (1991)
 MS Armia Krajowa (2015)